Agésilas (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Agésilas , roi agiade de Sparte qui aurait régné de  à  ;
 Agésilas II, roi eurypontide de Sparte de  à  ;
 Agésilas, fils d'Héraclès et d'Omphale, dont les Héraclides de Lydie et Crésus prétendaient être les descendants ;
 Agésilas, pièce de théâtre de Pierre Corneille inspirée de la Grèce antique ;
 Agésilas, ouvrage philosophique, historique, biographique, panégyrique et apologétique de Xénophon.